Palubní funkce se používají na palubách obchodní či dopravní lodi. Ty určují postavení osoby v hierarchii posádky. Jsou používány i na válečných lodích, nesmějí se však zaměňovat s námořními hodnostmi.

Posádka námořní lodě 

Posádku námořní lodě tvoří velitel lodě (kapitán), důstojníci a lodní mužstvo. Lodní mužstvo tvoří členové strážní služby a pomocný personál.

Důstojníci
První palubní důstojník
 Palubní důstojník strážní služby
 Strojní důstojník strážní služby
 První strojní důstojník
 Druhý strojní důstojník
 Radiodůstojník
 Elektrodůstojník
Lodní mužstvo se dále dělí na funkce podle odborné způsobilosti:

Strážní služba
 Palubní oddělení:
 Námořník II. třídy
 Námořník I. třídy
 Loďmistr
 Palubní asistent

 Strojní oddělení:
 Motorář II. třídy
 Motorář I. třídy
 Strojmistr
 Strojní asistent
Pomocný personál
 Radio-asistent
 Elektrotechnik
 Lodník
 Strojní pomocník
 Lodní kuchař
 Lodní steward

Posádka námořní jachty 
Posádku námořní jachty tvoří velitel námořní jachty a členové mužstva námořní jachty.

Odkazy

Reference

Související články 
 Námořník
 Letecký personál

Vodní doprava